Das Rayleigh-Gesetz beschreibt:

 bei ferromagnetischem Material die Änderung der Magnetisierung (Rayleigh-Gesetz (Magnetismus)); 
 in der Optik die Intensität des Streulichts bei der Rayleigh-Streuung;